Манасеина:

 Манасеина, Мария Михайловна (1841—1903) — русская женщина-врач, сомнолог и биохимик.
 Манасеина, Наталья Ивановна (1869—1930) — детская писательница, редактор-издатель (совместно с П. С. Соловьевой (1867—1924)) журнала «Тропинка», автор известной и до сих пор издающейся книги «Юные годы Екатерины II» и других.

См. также 
 Манасеин

Примечания